Nessun dorma – programma radiofonico in onda su RTL 102.5
 Nessun dorma – programma televisivo del 2016
 Nessun dorma –  romanza per tenore della Turandot di Giacomo Puccini
 Nessun dorma! – singolo di Michael Bolton del 1998
 Nessundorma – programma televisivo del 2004
 Nessun dorma – episodio del film Aria, diretto da Ken Russell